Toquepala es un topónimo geográfico que puede referirse a:
 Toquepala (asentamiento minero), yacimiento minero del sur del Perú.
 Toquepala (arqueología), Cuevas de Toquepala, hallazgo arqueológico en el sur del Perú.